Горо (Горой, ) — хутор в Галанчожском районе Чеченской республики. Входит Моцкаройское сельское поселение.

География 
Расположено на левом берегу реки Бара, к юго-востоку от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины бывших аулов: на северо-западе — аулы Ошни и Отты, на юго-востоке — аул Идахой и Тухой, на северо-востоке — аул Нижний Бара.

История

Примечания

Литература 
 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района